Belluno (municipi), municipi a la província de Belluno (regió del Vèneto, Itàlia)
 Bisbat de Belluno-Feltre, seu de l'Església catòlica 
 Província de Belluno, província que forma part de la regió de Vèneto dins Itàlia